

Geografia
 Distretto di Bünyan – distretto della provincia di Kayseri, in Turchia

Persone
 Charles Bunyan – calciatore e allenatore di calcio britannico
 Charlie Bunyan – calciatore britannico
 Jay Bunyan – attore neozelandese
 John Bunyan – predicatore, teologo e scrittore britannico
 Vashti Bunyan – cantautrice britannica